Lihula (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Lihula (stad), een stad in Estland, gemeente Lääneranna